Родореда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Родореда, Мерсе (1908—1983) — каталонская писательница послевоенного периода.
 Родореда, Хосе (1851—1922) — испанский композитор и музыкальный педагог.